Tayrac (Aveyron), een gemeente in het departement Aveyron
 Tayrac (Lot-et-Garonne), een gemeente in het departement Lot-et-Garonne